Остит (от  — кость) — это болезнь, характеризующая воспаление костных тканей, то есть, кости скелета человека. Остит является довольно распространённым видом заболевания. Но в чистом виде воспаление кости встречается очень редко, обычно в процесс вовлекаются почти все её элементы-надкостница, кость и костный мозг.При правильной диагностике и лечении, имеются шансы на полное выздоровление.

Виды остита 
Различают несколько видов остита.

По причинам развития 
 неспецифический остит — результат различных травм, переломов или же, в крайнем случае, итог неправильно проведенной операции на кости.
 специфический остит — результат поражения костей различными бактериями и вирусами (туберкулез, сифилис и т. д.).

По формам 
 острый остит — деструкция костей;
 хронический остит — пролиферация костей.

По характеру экссудата выделяют асептический и гнойный

Причины 
Существуют лишь две причины остита. Первая — инфекционное поражение и травмы. В случае травм, переломов, рассечении костей открывается доступ для инфекции к ране, чаще всего, из внешней среды.

Имеет значение также проведение операции. При неправильном соблюдении санитарных и гигиенических норм, и если не проводить послеоперационные процедуры, на месте перелома может образоваться благоприятная среда для бактерий (сифилис и туберкулез). Редко имеют случаи поражения человека бактериями и вирусами, которые провоцируют бруцеллез, паратиф, гонорею, лепру, а также ревматоидный артрит.

Симптомы и признаки остита 
Симптомы и признаки остита костной ткани находятся в прямой зависимости от формы и причин самой болезни, от общего состояния пациента, а также болезней, присутствующих наряду с воспалением.

Симптомы острого остита 
Одним из важнейших симптомов остита, указывающих на его острую форму, является ощущение боли и спазм в пораженной области. У больного часто нарушается подвижность конечностей: рук или ног, а также, сильно чувствуются боли в спине. Имеют место деформации вторичного разряда или хуже, беспричинные переломы костей. Нарушается нервная система больного в области спинного мозга. Характерно образование свищей или флегмон.

Симптомы хронической и фиброзной форм остита 
При хроническом остите характерно утолщение костей. Развивается периодонтит. Что касается фиброзного остита, здесь особых симптомов не наблюдается. Характерны боли и нарушение осанки, порой даже деформация конечностей. Наблюдается развитие остеомаляции и остеопороза.

Диагностика остита 
К диагностике остита костной ткани по правилу, приступают с общего осмотра. Сперва врач выслушивает все жалобы пациента, затем проводит рентгенограмму (детальный показ состояние костной системы). В случае необходимости, проводятся анализы крови, мочи или же, радионуклидное исследование, биопсия костной ткани, иммунологические и бактериологические пробы.

Лечение 
Лечение воспаления костей обычно начинается с устранения появившейся патологии костей хирургическими способами:

 некрэктомия — устранение тканей, которые поражены вследствие некротических процессов тканей;
 секвестрэктомия — удаление костей, которые отделились;
 санация — удаление патологий с помощью антисептиков.

Используются также лекарства; антибиотики, антисептики, протеолитические ферменты. Рекомендуется лечение при помощи физиотерапевтических процедур, иммунизации путем приёма витаминов, инъекций, соблюдения соответствующей диеты, насыщенной витаминами и белками. Порой, пораженная часть тела иммобилизируется.

См. также 
 Анатомия человека
 Скелет человека
 Кость

Примечания 

Заболевания человека
Костная система